Ceo () è un personaggio della mitologia greca, figlio di Urano (il cielo) e di Gea (la terra).

Ceo rappresenta il titano dell'intelletto, e il pilastro del Nord.

Genealogia 
Sposato alla sorella Febe divenne padre di Latona e Asteria e sebbene non venga mai esplicitamente menzionato dagli autori, anche Lelanto (la controparte maschile di Latona) è da considerarsi uno dei loro figli.

Genealogia (Esiodo)

Mitologia 
Era uno dei titani e come la maggior parte di loro non partecipa attivamente alla religione greca e compare solo negli elenchi di titani scritti dai vari autori mitologici tra cui però diventa importante la sua discendenza.

L'intelligenza razionale tanto quanto Febe simboleggiava la saggezza profetica, questa coppia potrebbe aver rappresentato la fonte primaria di tutta la conoscenza nel cosmo.
Insieme con gli altri titani, anche lui fu rovesciato da Zeus e dagli altri Olimpi nella Titanomachia e in seguito, fu anch'esso imprigionato nel Tartaro assieme agli altri titani. In seguito fu sopraffatto dalla follia e liberatosi dai suoi legami tentò di sfuggire alla prigionia ma fu respinto da Cerbero.

Ceo rappresentava il Nord e nella mitologia romana era conosciuto come Polus.

Note

Voci correlate 
 Divinità della conoscenza

Collegamenti esterni 
 

Titani